Сурангел Уиппс:

 Уиппс, Сурангел (род. 1941) — политик и предприниматель Палау.
 Уиппс, Сурангел (род. 1968) — президент Республики Палау.